Runceanu este un nume românesc.

Se poate referi la: 

 Mihaela Runceanu (n. 1955 - d. 1989), o cântăreață și profesoară română
 Xenti Runceanu (n. 1976), muzician român

Vezi și 
 Runc
 Runcu
 Rânceni

Nume de familie românești